Nikolai Adelung ist der Name folgender Personen:

 Nikolai Fjodorowitsch Adelung (1809–1878), russisch-württembergischer Geheimrat, siehe Nikolaus von Adelung (Sekretär)
 Nikolai Nikolajewitsch Adelung (1857–1917), russischer Entomologe, siehe Nikolaus von Adelung (Entomologe)